Simeão Ashe ou Ash (falecido em 1662) foi um sacerdote dissidente Inglês, um membro da Assembléia de Westminster e capelão do líder parlamentar Edward Montagu, 2º Conde de Manchester.

Teólogos do Reino Unido
Puritanos
Teólogos da Inglaterra
Anglicanos do Reino Unido